1976 год в театре

Постановки 
 12 февраля — в Лондоне, на сцене театра «Ковент-Гарден» состоялась премьера балета Фредерика Аштона «» (основные исполнители , Александр Грант, ,).

События 
 В Ташкенте основан негосударственный драматический театр «Ильхом».

Деятели театра

Родились 

 28 апреля, Киевская обл. — Андрей Билоус, актёр, режиссёр и педагог, руководитель Киевского Молодого театра.
 18 мая, Киев — Александр Кобзарь, украинский актёр и режиссёр. 
 23 октября — Михаил Горский, российский актёр театра и кино.
 26 октября, Алтай — Амаду Мамадаков, российский актёр, режиссёр и педагог.
 26 ноября, Саратов — Татьяна Родионова, актриса Саратовского театра драмы имени И. А. Слонова.

Скончались 
 1 марта, Москва — Сергей Боярский, актёр театра и кино,  представитель актёрской династии Боярских.
 1 апреля, Одесса – Андрей Иванович Крамаренко, Народный артист Украинской ССР (1946).
 30 апреля, Москва — Готовцев, артист МХТ и МХАТа имени М. Горького, педагог.
 11 мая, Москва — Серафима Бирман, актриса и режиссёр, соосновательница «Ленкома», артистка Театра имени Моссовета.
 20 июня, Москва — Виталий Доронин, артист Малого театра, киноактёр.
 23 июня, Тарту — Эпп Кайду, эстонская актриса, режиссёр. Народная артистка Эстонской ССР.
 17 июля, Москва — Михаил Яншин, артист МХТ, режиссёр Драматического театра имени К. С. Станиславского, народный артист СССР (1955).
 23 августа, Москва — Иван Кузнецов, актёр театра и кино.
 17 октября, Москва — Александр Хвыля, актёр театра и кино.
 24 декабря, Москва — Виктор Станицын, артист МХТ, режиссёр и педагог, народный артист СССР (1948).

Ссылки 
 

1976 год в театре